Марсе́ль-Огю́ст-Мари́ Гранде́н (, 16 января 1885 год, Beaulandais, Франш-Конте, Франция — 4 августа 1947 года) — католический прелат, апостольский викарий Банги с 2 декабря 1937 года по 4 августа 1947 года. Член монашеской конгрегации Святого Духа.

Биография 
После получения среднего образования поступил в монастырь конгрегации Святого Духа. 28 октября 1912 года был рукоположён в священники.

2 мая 1928 года Римский папа Пий XI назначил его апостольским префектом Убанги-Хари. 2 декабря 1937 года Римский папа Пий XI издал буллу Si christiana res, которой возвёл апостольскую префектуру Убанги-Хари в ранг апостольского викариат и назначил Марселя-Огюста-Мари Грандена её ординарием с титулом епископа Фуркаса Великого. 18 января 1938 года состоялось его рукоположение в епископы, которое совершил епископ Се Октав-Луи Паске в сослужении с титулярным епископом Европуса Луи Ле-Юнсе и титулярным епископом Абилы Лизанийской Иосифом Шанаханом.

28 мая 1940 года Римский папа Пий XII переименовал апостольский викариат Убанги-Хари в апостольский викариат Банги и Марсель-Огюст-Мари Гранден стал носить титул апостольского викария Банги.

Скончался 4 августа 1947 года.

Литература 
 Marcel-Auguste-Marie Grandin, Historical Dictionary of the Central African Republic

Ссылки 
  Биографические сведения на сайте католической иерархии
  Bishop Marcel-Auguste-Marie Grandin, C.S.Sp.

Католические епископы Центральноафриканской Республики